Władysław Turowski (1906-1983) – polski pisarz, poeta i kompozytor
 Władysław Turowski (1894-?) – porucznik pilot Wojska Polskiego